Pierre Antonini – emerytowany francuski profesor matematyki, astronom amator. Ze swojego prywatnego obserwatorium w Bédoin odkrył 35 planetoid oraz dwie supernowe: SN 2000B i SN 2001dd. Jest także współodkrywcą księżyca planetoidy (1089) Tama.

W uznaniu jego pracy jedną z planetoid nazwano (12580) Antonini.

Przypisy 

Francuscy matematycy XX wieku
Francuscy matematycy XXI wieku
Francuscy astronomowie XX wieku
Francuscy astronomowie amatorzy
Odkrywcy planetoid
Odkrywcy supernowych
Osoby upamiętnione nazwami planetoid